Оле́г Комисса́ров:
 Комиссаров, Олег Вадимович (род. 1948) — советский, украинский хоровой дирижёр, профессор.
 Комиссаров, Олег Викторович (род. 1970) — российский хоккеист.
 Комиссаров, Олег Николаевич (род. 1982) — российский боксёр-любитель. Примечания